— железнодорожная станция на линии Тиёда, расположенная в специальном районе Минато, Токио. Была открыта 20-го октября 1972-го года. Станция обозначена номером C-05. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
Tokyo Metro: Станция Акасака